«12 часов Себринга» — ежегодная гонка на выносливость, проводимая на трассе Себринг Интернешнл Рейсвей. Трасса расположена на территории бывшей военной авиабазы, расположенной в Себринге, штат Флорида.

История 

Гонка проводится ежегодно, начиная с 1952 года. Она не состоялась лишь один раз (в 1974 году) из-за энергетического кризиса. Формат гонки составляет «один оборот стрелки»: начинается она при свете дня, а заканчивается уже ночью. Несмотря на то, что в разные годы гонка входила в зачёт разных чемпионатов, она является довольно престижным соревнованием. Некоторое время (вместе с «24 часами Ле-Мана» и «24 часами Дайтоны») гонка входила в так называемую «Тройную корону» Чемпионата мира среди спортивных автомобилей. К тому же она считается хорошим тестовым полигоном для участия в «24 часах Ле-Мана».

Наибольшее число побед на трассе «Себринг» (семь) одержали экипажи болида Porshe 935, на одну победу меньше — экипажи автомобиля Audi R8. В 2007 году здесь одержал свою первую победу дизельный спортпрототип Audi R10.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнования